Ринчен Санпо  (Вайли: rin chen bzang po) тибетское имя, калькирование с санскритского Ратнабхадра, что означает «Великолепная драгоценность». Принадлежало нескольким известным буддийским наставникам:

 Ринчен Санпо — ученик Качёпы (Карма Шамарпа) (XIV—XV век н. э.)
 Ринчен Санпо — чиновник и ученик Сонама Гьяцо
 Ринчен Санпо — наставник Атиши по Махакарунике
 Ринчен Санпо — (1243—1319) известный кагьюпинский лама.
 Ринчен Санпо — великий переводчик, возродивший буддизм в Западном Тибете.

Буддийские имена